

У кулінарії 
 Бісквітне тісто — вид легкого тіста з пухкою, дрібно пористою структурою
 Бісквіт — випечений продукт харчування, створений на основі борошна

У гірництві та мінералогії 
 Бісквіт — порцелянові пластинки, на яких визначають колір риси мінералів.
 Бісквіт — порцеляна або фаянс, не покриті поливою. Відомий в Європі з XVIII ст.

Література

Див. також 
 Бісквіт-Шоколад
 Бісквітне